Moorburg ist der Name folgender Orte:

 Hamburg-Moorburg, einen Stadtteil von Hamburg
 Moorburg (Burg), eine abgegangene Burg im Hamburger Stadtteil Moorburg
 Moorburg (Menslage), hochmittelalterliche Wallburg nordwestlich der Gemeinde Menslage im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 Moorburg (Westerstede), einen Ortsteil der Kreisstadt Westerstede im Landkreis Ammerland in Niedersachsen

Siehe auch: Kraftwerk Moorburg